Gianni Ciardo – comico e attore italiano
Renato Ciardo – comico e cantante italiano, figlio di Gianni 
Vincenzo Ciardo – pittore italiano
Vittorio Ciardo – attore italiano